Breit, municipalité allemande en Rhénanie-Palatinat
 Annie Breit (née en 1954), réalisatrice française
 Gregory Breit (1899 - 1981), physicien américain

Patronyme lorrain